NQN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Neuquén (Neuquén) (Argentina)